Oh Calcutta! bezeichnet:
 Oh! Calcutta! (Revue), eine Revue von Kenneth Tynan, Peter Schickele, Robert Dennis und Stanley Walden
 Oh! Calcutta! (Album), Album der amerikanischen Punk-Band The Lawrence Arms